Storstad kan syfta på:

 Storstad –  en ort med ett stort antal innevånare, oftast fler än 100 000
 Storstadsområde – en storstad med dess omgivande förorter
 Storstad (målning) – en målning från 1928 av Otto Dix
 Storstad (TV-serie) – en svensk dramaserie i såpoperaform 1990-1991
 Storstad (film)  – en film av Jules Dassin från 1948
 Fjärde storstadsregionen – en namn lanserat av Norrköping och Linköpings kommuner 2006-2012, numera kallat East Sweden

Se även
 Megalopolis som betyder stor stad på grekiska
 Lista över världens största storstadsområden 
 Lista över Europas största städer